«На́мести Републики» (, чешское произношение - «намнести» — «Площадь Республики») — станция пражского метрополитена. Расположена на линии B между станциями «Мустек» и «Флоренц».

Открыта 2 ноября 1985 года в составе первого участка линии.

Путевые стены облицованы шумопоглощающей плиткой золотистого цвета.

Интересные места рядом со станцией 
Недалеко находится пражская Пороховая башня.

Наводнение 2002 года 

Станция сильно пострадала в результате затопления во время наводнения в августе 2002 года. Открыли её после восстановления 1 марта 2003 года.

У станции расположен вокзал имени Томаша Гаррига Масарика (), обслуживающий в основном пригородные поезда.
В перспективе станция будет иметь пересадку на линию D.

Ссылки 
 Фотографии и описание станции
 Фотографии станции после наводнения

Станции Пражского метрополитена
Линия B Пражского метрополитена
Пилонные станции
Станции метрополитена, построенные в 1985 году